Mlungu salitsani malawi est l'hymne national du Malawi. Les paroles furent écrites et la musique composée par Michael-Fredrick Paul Sauka. L'hymne a été adopté en 1964 par le pays.

Paroles en chichewa 

Mlungu dalitsani Malaŵi,

Mumsunge m'mtendere.
Gonjetsani adani onse,
Njala, nthenda, nsanje.

Lunzitsani mitima yathu,
Kuti tisaope.
Mdalitse Mtsogoleri nafe,
Ndi Mayi Malaŵi.

Malaŵi ndziko lokongola,
La chonde ndi ufulu,
Nyanja ndi mphepo ya m'mapiri,
Ndithudi tadala.

Zigwa, mapiri, nthaka, dzinthu,
N'mphatso zaulere.
Nkhalango, madambo abwino.
Ngwokoma Malaŵi.

O Ufulu tigwirizane,
Kukweza Malaŵi.
Ndi chikondi, khama, kumvera,
Timutumikire.

Pa nkhondo nkana pa mtendere,
Cholinga n'chimodzi.
Mayi, bambo, tidzipereke,
Pokweza Malaŵi.

Paroles en anglais 

O God bless our land of Malawi,
Keep it a land of peace.
Put down each and every enemy,
Hunger, disease, envy.
Join together all our hearts as one,
That we be free from fear.
Bless our leader, each and every one,
And Mother Malawi.

Our own Malawi, this land so fair,
Fertile and brave and free.
With its lakes, refreshing mountain air,
How greatly blest are we.
Hills and valleys, soil so rich and rare
Give us a bounty free.
Wood and forest, plains so broad and fair,
All - beauteous Malawi.

Freedom ever, let us all unite
To build up Malawi.
With our love, our zeal and loyalty,
Bringing our best to her.
In time of war, or in time of peace,
One purpose and one goal.
Men and women serving selflessly
In building Malawi.

Paroles en français 

O Dieu, bénis notre terre du Malawi,
Conserve-la comme une terre de paix.
Abats chacun de ses ennemis,
La faim, la maladie, la jalousie.
Unis nos cœurs pour n'en former qu'un seul,
Et que nous soyons libres de toute peur.
Bénis chacun de nos dirigeants,
Et notre mère Malawi.

Notre Malawi, cette terre si belle,
Fertile, brave et libre.
Avec ses lacs, l'air frais de ses montagnes,
O combien sommes-nous bénis.
Des collines et des vallées, un sol si riche et rare
Nous donne une générosité gratuite.
Des bois et des forêts, des plaines si belles et si variées,
Malawi de toutes les beautés.

La liberté nous unit tous pour toujours
Pour construire le Malawi.
Avec notre amour, notre zèle et notre loyauté,
Nous lui apportons le meilleur de nous.
En temps de guerre ou en temps de paix,
Une volonté et un objectif.
Hommes et femmes désintéressés
Au service de la construction du Malawi.

Références

Liens externes 
 Écouter l'hymne en mp3


Hymne national
Symbole du Malawi